Therochelonia es un grupo extinto de dicinodontos sinápsidos no mamíferos que vivieron en el período Pérmico Superior. El grupo fue nombrado por el paleontólogo británico Harry Seeley en 1894 y cayó en desuso en el siglo siguiente. Therochelonia se redefinió en 2009 como un clado basado en cladística. Se define como el último ancestro común del Cistecephalus microrhinus y Dicynodon lacerticeps, y todos sus descendientes. A continuación se muestra una versión simplificada del cladograma de Kammerer et al. (2011) que muestra la colocación filogenética del Therochelonia:

Véase también 
Anexo:Terápsidos

Referencias 

Dicynodontia
Sinápsidos del Pérmico